Mount Priestley kan syfta på följande:

 Mount Priestley, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Priestley, British Columbia, ett berg i Kanada